Lagoa Rondinha é uma lagoa brasileira localizada em Balneário Pinhal, no estado do Rio Grande do Sul.

Ver também
Hidrografia

Rondinha, Lagoa